

Armas 
 Mina antipessoal
 Mina antitanque
 Mina naval
 Mina saltadora
 Mina terrestre

Outros 
 Minas (etnia) — etnia oriunda de Gana
 Mina (mineração) — escavação a céu aberto ou subterrânea para extração de substâncias minerais
 Mina (unidade) — unidade de massa usada na Grécia e em Israel antigas
 Mina d'água - nascente (hidrografia)

Pessoas 
Mina (cantora japonesa) — cantora e dançarina de origem japonesa do grupo coreano Twice
Kwon Min-ah  ou Mina — cantora e atriz sul coreana, ex membro do grupo coreano AOA
Mina Mazzini ou Mina — cantora e apresentadora italiana
 Yerry Mina ou Mina — futebolista colombiano que atua como zagueiro 
Topônimos
 Costa da Mina ou Mina — região do golfo da Guiné
 Elmina ou São Jorge da Mina — feitoria portuguesa
 Mina (Amadora) — freguesia do concelho de Amadora, distrito de Lisboa, Portugal
 Mina (Arábia Saudita) — bairro da cidade de Meca, Arábia Saudita 

Minna

Hipocorísticos
Desambiguações de topônimos